Жіноча форма прізвища Гузєєв

 Гузєєва Лариса Андріївна (*1959) — російська актриса
 Гузєєва Наталя Анатоліївна (*1952) — українська сценаристка, письменниця

Прізвища